В этой статье предоставлены списки официально выпущенных песен, которые были написаны и/или спродюсированы поп-музыкантом Майклом Джексоном.

См. также: Список песен Майкла Джексона и Список песен The Jackson 5

Автор и продюсер 

1 - В составе попурри вместе с Mama's Pearl и The Love You Save

2 - Является второй половиной сингловой версии песни You Can't Win (1978), с немного изменённой лирикой. На той версии Майкл и Куинси не были зачислены авторами.

3- Песня Billie Jean с изменённой, в целях рекламы Pepsi, лирикой

4- В 2014 году, в альбоме Xscape, вышла версия в исполнении Майкла Джексона, записанная им в начале 80-х гг. Джексон был продюсером своей версии.

5- В 2010 году, в альбоме Michael вышла версия Майкла Джексона, записанная им в начале 80-х гг.

6- В 2004 году, на бокс-сете The Ultimate Collection, вышла в сольном исполнении Майкла Джексона, который также выступил продюсером своей версии. Записана тогда же, когда и основная ''хоровая'' версия.

7- Версия песни I Just Can't Stop Loving You на испанском языке.

8- В 1986 году прозвучала в исполнении Майкла в короткометражном фильме Капитан Ио. В 2004 году впервые вышла опять же в исполнении Майкла, на бокс-сете The Ultimate Collection.

9- По слухам. Подтверждён лишь вклад Джексона, в качестве бэк-вокалиста.

10- В 2009 году вышла в сольном исполнении Майкла, на саундтрек-альбоме Michael Jackson's This Is It, под названием This Is It. Была записана в начале 80-х гг. Майкл был продюсером этой версии. Тогда же, также была записана дуэтная версия с соавтором песни Полом Анкой, которая вышла в 2013 году в альбоме Анки Duets.

11-  В 1996 году вошла в короткометражный фильм Майкл Джексон: Призраки

12- В 1996 году вошла в короткометражный фильм Майкл Джексон: Призраки

13- Изначально, на момент выхода песни, в 1997 году, Джексон не был указан её автором. Однако, при издании трека на бокс-сете The Ultimate Collection в 2004 году Майкла указали.

14- В 2001 году, в специальном издании альбома Bad, вышла сольная версия Майкла, записанная в годы создания этого альбома.

15- Крайне мало информации про  процесс создания песни, поэтому факт того, что Джексон мог писать эту песню сомнителен.

16- Версия песни What More Can I Give? на испанском языке.

17- Была переписана до неузнаваемости Джеймсом Инграмом и Куинси Джонсом для альбома Thriller.

18- С изменённой аранжировкой и под названием (I Like) The Way You Love Me  вышла в 2010 году, в альбоме Michael.

19- Версия песни I Just Can't Stop Loving You на французском языке. Записана тогда же, когда и оригинал с испанской версией.

20-Ранее неизданная и недоделанная песня Майкла, виртуальный посмертный дуэт.

Только продюсер 

Песни Майкла Джексона
Песни, спродюсированные Майклом Джексоном
Песни, написанные Майклом Джексоном
Д